Holy Fire – album muzyczny zespołu Foals (2013)
 Holy Fire (polski tytuł: Święty płomień) – powieść Bruce’a Sterlinga (1997)